Zrno může být:

 zrno (plod) – plody obilovin – zrní, obilné zrno, semeno resp. plod obilnin (obilná obilka)
 zrno (jednotka) – stará česká jednotka délky a hmotnosti
 zrno (geologie)
 zrno (fotografie) – zrnitost (rozlišení) fotografického filmu

v biologii
 onemocnění
 ječné zrno (hordeolum) – oční onemocnění, malý oční vřídek, bolestivá infekce v kořeni mazových žláz očních řas
 vlčí zrno (chalázion) – nebolestivá bulka pod kůží víčka (chronické stadium, zánětu Meibomovy žlázy)
 pylová zrna – pohlavní buňky rostlin, mikrospory semenných rostlin
 máselné zrno – shluky mléčného tuku, které vznikají při stloukání smetany na máslo, uvolňuje se podmáslí
 amom rajské zrno (Amomum granum paradisi)
 obilovina – zemědělský produkt získávaný sklizní plodů obilnin (ve významu „pěstovat obilí pro zrno“, „sklizené zrno“ či „boj o zrno“)
 kávové zrno – plod kávovníku sloužící jako surovina k výrobě kávy
 černé zrno – alchymistický název kakaových bobů
 hořčičné zrno – koření získávané ze semen hořčice seté využívaný zejm. k výrobě hořčice

příjmení
 Felix Zrno (1890–1981) – český sbormistr, hudební skladatel a pedagog
 Filip Zrno (* 1987) – český hudebník
 Matyáš Zrno (* 1979) – český novinář a komentátor, syn Petra
 Petr Zrno (* 1946) – český režisér a scenárista, otec Matyáše

další významy
 Zrní (hudební skupina) – česká alternativní rocková skupina

Externí odkazy